El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2006, disputat el cap de setmana del 16 al 18 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la setena prova de la temporada 2006 del mundial de motociclisme.

Resultats

Moto GP

250 cc

125cc

Enllaços externs 

 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2006 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2006
2006
2006